Siegfried  – nome proprio di persona maschile
Siegfried – eroe della mitologia norrena e germanica
Siegfried  – opera di Richard Wagner
Siegfried  – classe di corazzate tedesche di inizio Novecento
Orion (Siegfried) – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
Siegfried – regista francese
Siegfried Schtauffen  – personaggio di Soulcalibur
Siegfried  – Knightmare Frame presente nel manga e anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion, pilotato da Jeremiah Gottwald

Film 
Siegfried - cortometraggio muto del 1908 diretto da Mario Caserini
Siegfried – film TV del 1963 diretto da Marcel Cravenne
Siegfried – film TV del 1982 diretto da Georges Paumier
Siegfried – film TV del 1990 diretto da Brian Large
Siegfried – film TV del 1993 diretto da Horant H. Hohlfeld

Persone 
André Siegfried – sociologo e geografo francese